Littre war ein Gewichtsmaß in der Walachei.
 1 Littre = 100 Dram = 322,243 Gramm
 4 Littre = 1 Oka/Occa = 1,28939 Kilogramm
 176 Littre = 1 Cantar/Zentner
 1 Cantar = 44 Oka = 176 Littre = 56,73314 Kilogramm

Literatur 
 Gesellschaft Gelehrter und praktischer Kaufleute: Allgemeine Enzyklopädie für Kaufleute und Fabrikanten so wie für Geschäftsleute überhaupt: oder, Vollständiges Wörterbuch. Verlag Otto Wigand, Leipzig 1838, S. 56, 521

Altes Maß oder Gewicht (Rumänien)
Masseneinheit